Kuhna ist der Name von
 Kunów (Zgorzelec), bis 1945 Kuhna, Dorf in der Landgemeinde Zgorzelec

Kuhna ist der Nachname von
 Hermann-Josef Kuhna (1944–2018), deutscher Maler
 Karl Heinz Kuhna (* 1937), deutscher Rechtsanwalt, Diplomat und Botschafter a. D.

Siehe auch:
 Kuna
 Cuna